In 2010 werd het 91ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 24 januari tot 25 april. ABC werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2010